jaskinie Mogao, w Chinach, w prowincji Gansu
 jaskinie w Bezekliku w Chinach, w regionie Sinciang